

Чоловіки 
 Горбачов Анатолій Ілліч — Герой Соціалістичної Праці
 Горбачов Веніамін Якович (1915-1985) — Герой Радянського Союзу
 Горбачов Віктор Сергійович ( 1961) — український політик, Народний депутат України в 1998—2006 рр.
 Горбачов Віталій Володимирович — білоруський хокеїст.
 Горбачов Дмитро Омелянович (* 1937) — український мистецтвознавець, історик мистецтва України, міжнародний експерт мистецьких творів, професор кафедри суспільних наук Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
 Горбачов Євген Іванович — раянський хокеїст, чемпіон світу.
 Горбачов Іван Петрович — Герой Радянського Союзу
 Горбачов Ігор Олегович — Герой Соціалістичної Праці
 Горбачова Ірина Омелянівна (* 1934) — мистецтвознавець, Заслужений  працівник культури України
 Горбачов Костянтин Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбачов Микола Маркович — повний кавалер ордена Слави
 Горбачов Михайло Никифорович (1917-1955) — Герой Радянського Союзу
 Горбачов Михайло Сергійович (1931-2022) — радянський політичний діяч та єдиний в історії Президент СРСР, при владі в 1985–1991 роках.
 Горбачов Михайло Сергійович — старший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Горбачов Олександр Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбачов Олександр Васильович (* 1971) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбачов Омелян Григорович (1982-1965) — партійний, профспілковий та державний діяч Української РСР.
 Горбачов Тимофій Федорович — Герой Соціалістичної Праці

Жінки 
 Горбачова Анастасія Валентинівна (1983—2015) — командир розвідувальної групи Добровольчого Українського Корпусу, учасник російсько-української війни.
 Горбачова Наталія Миколаївна (1959—2014) — російська письменниця, поетеса і журналістка українського походження.
Російські прізвища